

Cinema 
 Salto mortale – film del 1931 diretto da Ewald André Dupont
 Salto mortale (Man on a Tightrope) – film del 1953 diretto da Elia Kazan

Letteratura 
 Salto mortale – romanzo di Luigi Malerba del 1968
 Salto mortale (The Jericho Commandment) – romanzo di James Patterson del 1997
 Salto mortale (A Complete Stranger) – romanzo di Van Siller, Il Giallo Mondadori n. 953

Sport 
 Salto mortale – movimento della ginnastica e di varie arti marziali. Esso può essere eseguito in avanti o all'indietro.

Televisione 
 Salto mortale – serie televisiva tedesca 
 Salto mortale (Saut périlleux) – episodio della ottava stagione de Il commissario Cordier
 Lotta senza quartiere (Salto Mortale) – episodio della seconda stagione de Un ciclone in convento